stratyfikacja archeologiczna
 stratyfikacja hydrologiczna
 stratyfikacja nasion
 stratyfikacja społeczna